Tribunal fédéral peut faire référence à :

Allemagne : Tribunal constitutionnel fédéral (en allemand , abrégé BVerfG)
 Brésil : Tribunal suprême fédéral
Suisse : Tribunal fédéral.
 Tribunal administratif fédéral.
 Tribunal fédéral des brevets.
 Tribunal pénal fédéral.

Voir aussi